Krasnogorský rajón () je název čtyř rajónů v Rusku:

 Krasnogorský rajón (Altajský kraj) – rajón v Altajském kraji
 Krasnogorský rajón (Brjanská oblast) – rajón v Brjanské oblasti
 Krasnogorský rajón (Moskevská oblast) – rajón v Moskevské oblasti
 Krasnogorský rajón (Udmurtsko) – rajón v Udmurtské republice